pion (cząstka)
 pion (kierunek)
 pion (organizacja) – w organizacji (np. gospodarczej) wyodrębniona jej część tworząca zamkniętą całość
 pion (przyrząd)
 pion (szachy) – najsłabsza bierka w szachach
 „Pion” – czasopismo literackie
 Pion – armata samobieżna kalibru 203 mm
 Pion wodny – pionowe rury w instalacjach wodnych
 Pion dziobowy i pion rufowy – linie teoretyczne kadłuba statku